

Ausztrália 
York megye (Nyugat-Ausztrália)

Kanada
York megye (New Brunswick)
York megye (Ontario)

Anglia
Yorkshire

USA
York megye (Massachusetts), egykori megye, ami most Maine államban található
York megye (Maine)
York megye (Nebraska)
York megye (Pennsylvania)
York megye (Dél-Karolina)
York megye (Virginia)